Spojení písmen T a S může mít různé významy:

TS 
 SPZ okresu Tvrdošín
 CV-TS – kód ISO 3166-2 pro Tarrafal de São Nicolau
 Terasiemens – jednotka elektrické vodivosti
 TeamSpeak – software
 Tenaris – italská firma – výrobce trubek
 Twin Spark – technologie motorů značky Alfa Romeo
 Tensing – zkratka pro „teenagers singing“, což se do češtiny překládá jako zpívání náctiletých
 Turingův stroj – teoretický model počítače popsaný matematikem Alanem Turingem
 Touretteův syndrom - neuropsychiatrické onemocnění
 typ konektoru Jack

Ts 
 Ts (písmeno) – grafém latinky
 tennessin – chemický prvek
 zkratka pro funkční skupinu tosyl
 transsexuál – jedinec trvale se ztotožňující s opačným pohlavím

ts 
 tsonga – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy